Inkpen ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Inkpen (1949–2021), britische Hochspringerin
 Dave Inkpen (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler